Премия Уиллиса Лэмба по лазерной физике и квантовой оптике () — международная награда в области лазерной физики и квантовой оптики, присуждаемая ежегодно. Премия названа в честь лауреата Нобелевской премии по физике Уиллиса Лэмба. Спонсорами премии являются организаторы конференции Physics of Quantum Electronics Conference.
Среди награждённых лауреат Нобелевской премии Рой Глаубер.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Сайт конференции  

Лэмба
Лазерная физика
Квантовая оптика
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту